Петерсонс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Петерсонс, Кристапс (род. 1982) — латвийский контрабасист и композитор.
 Петерсонс, Петерис (1923—1988) — латвийский и советский театральный режиссёр, драматург, публицист, переводчик и общественный деятель.
 Петерсонс, Эрик (1909—1987) — латвийский футболист, восьмикратный чемпион Латвии.
 Петерсонс, Юлий (1880—1945) — латвийский драматург.